Lásd még: Fork (egyértelműsítő lap)
A villa vagy Villa a következőkre utalhat:

 villa (evőeszköz)
 vasvilla (szúrófegyver vagy mezőgazdasági eszköz)
 római villa (gazdasági és lakóépület- vagy épületegyüttes-típus az ókori Rómában)
 villa (épület), nyaraló, kertes lakóház
 villa,  a mesteralakok közé tartozó heraldikai jelkép
 hangvilla
 forgóvilla 
 a célzást pontosító, a cél előtt és mögött becsapódó két lövés
 bridzsben két, egymást nem közvetlenül követő lap, amivel egy értékes lap elfogható, pl. A-D (nagyvilla) vagy K-B (kisvilla)
 villa a sakkban az a helyzet, amikor egy figura (jellemzően huszár egyszerre két ellenséges figurát támad.
 ördögvilla, ennek mutatása, a villázás heavy metal szubkultúrában elterjedt kézmozdulat
 Villa egy légynem elnevezése

Kettes elágazásra utalva:
 a csónak villája az evezőt rögzítő kétágú tartó
 a telefon kagylóját tartó alkatrész
 U vagy V formájú alkatrész
 kétágú agancs